Alexis de Garaudé ist der Name folgender Personen:

* Alexis de Garaudé (Komponist, 1779) (1779–1852), französischer Komponist und Musikpädagoge
 Alexis de Garaudé (Komponist, 1821) (1821–1854), französischer Komponist